Артём Дмитриевич Вихров (род. , Санкт-Петербург, Россия) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Вихров — воспитанник петербургской баскетбольной школы. На протяжении 6 лет выступал за люберецкий «Триумф» — сначала в молодёжной команде (регулярно привлекаясь к тренировкам команды мастеров), а с 2011 года закрепился в первой команде.

В 2014 году перешёл в только что созданныйсанкт-петербургский «Зенит». В свой первый сезон в новом клубе провёл 33 матча в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирая по 7,9 очка, 2,5 подбора и 3,3 результативных передачи (и став лучшим молодым игроком Лиги ВТБ по итогам февраля 2015 года). В Кубке Европы отыграл за «Зенит» 17 матчей (8,5 очка и 2,5 передачи за игру) и дошёл до стадии плей-офф. В 2015 году было объявлено, что Вихров попал в число игроков, с которыми «Зенит» продлевает контракт, как намекнул генеральный секретарь клуба Станислав Ерёмин — на длительный срок. В сезоне 2015/16 Вихров с «Зенитом» стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и финалистом Кубка России; в полуфинальном матче Кубка с «Самарой» он установил личный рекорд в профессиональном баскетболе, набрав за игру 33 очка. Рекорд результативности в лиге — 22 очка за игру — Артём установил в декабре 2016 года в матче с «Астаной». В сезоне 2017/2018 Вихров вторично завоевал с «Зенитом» бронзовые медали Единой лиги ВТБ, однако объём его участия в матчах «Зенита» существенно снизился — в среднем по 2 очка, 1 подбору и 1 результативной передаче в 41 сыгранном за команду матче.

В июне 2018 года стал игроком петербургского «Спартака», но в сентябре покинул команду по обоюдному решению сторон в связи с травмой. На своей странице в Инстаграме Вихров написал:

Сборная России 
С 2011 года выступает за различные составы сборной России. В том же году в составе сборной России в возрасте до 19 лет завоевал бронзовую медаль чемпионата мира среди молодёжных команд в Латвии. Через два года спустя Вихров выиграл баскетбольный турнир Универсиады в Казани со студенческой сборной России. В 2014 году в составе второй сборной России Вихров стал обладателем Кубка Станковича , который команда завоевала, победив в финале основную сборную Словении (российская команда победила словенцев также на групповом этапе в матче, где Вихров набрал 17 очков).

В состав сборной России на чемпионат Европы 2015 года не попал по состоянию здоровья.

Личная жизнь 
11 июля 2017 года в семье Артёма Вихрова и его супруги Элизы родилась дочь Софи.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Кубка вызова ФИБА: 2013/2014
  Бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА: 2011/2012
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2015/2016, 2017/2018
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/2016, 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка России: 2015/2016
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Сборная России 
  Обладатель Кубка Станковича: 2014
  Чемпион Универсиады: 2013
  Бронзовый призёр чемпионата мира (до 19 лет): 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Зенит»

Баскетболисты России
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург